Mike Wirll (né le  à Regina, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une carrière junior de six saisons dans la Ligue de hockey de l'Ouest au Canada, il devient joueur professionnel en se joignant aux Condors de Bakersfield pour y terminer la saison 2002-2003. Il joue ensuite entre l'ECHL et les ligues inférieures entre 2003 et 2006. Il s'aligne ensuite pour quelques parties en Finlande avant de revenir dans l'ECHL pour la saison 2006-2007.

Après une saison 2007-2008 en Allemagne, il retourne encore une fois dans l'ECHL pour une saison avant d'aller jouer une saison et demie dans la Division 1 en Suède. Il signe le  avec les Oilers de Tulsa de la Ligue centrale de hockey.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 ||Wheat Kings de Brandon ||LHOu ||9 ||2 ||1 ||3 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1998-1999 ||Wheat Kings de Brandon ||LHOu ||44 ||16 ||21 ||37 ||12 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1999-2000 ||Wheat Kings de Brandon ||LHOu ||37 ||9 ||18 ||27 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 ||Wheat Kings de Brandon ||LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001||Raiders de Prince Albert ||LHOu ||29 ||5 ||6 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Cougars de Prince George ||LHOu ||72 ||32 ||50 ||82 ||38 ||7 ||2 ||4 ||6 ||6
|- 
|2002-2003 ||Cougars de Prince George ||LHOu ||10 ||3 ||7 ||10 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||59 ||34 ||46 ||80 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Condors de Bakersfield ||WCHL ||5 ||1 ||0 ||1 ||2 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|2003-2004 ||Barracudas de Jacksonville ||WHA2 ||17 ||10 ||7 ||17 ||12 ||5 ||3 ||3 ||6 ||0
|-
|2003-2004 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||49 ||11 ||18 ||29 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Barracudas de Jacksonville ||SPHL ||6 ||5 ||3 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||54 ||18 ||24 ||42 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Salmon Kings de Victoria ||ECHL ||39 ||11 ||28 ||39 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||JYP Jyväskylä ||SM-liiga ||10 ||0 ||1 ||1 ||20 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2006-2007 ||Grizzlies de l'Utah ||ECHL ||13 ||6 ||3 ||9 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||34 ||25 ||16 ||41 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007||Cyclones de Cincinnati ||ECHL ||26 ||16 ||10 ||26 ||22 ||10 ||4 ||6 ||10 ||10
|-
|2007-2008 ||EV Ravensbourg ||2. Bundesliga ||44 ||14 ||18 ||32 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||14 ||2 ||9 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009||Condors de Bakersfield ||ECHL ||43 ||22 ||29 ||51 ||34 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2009-2010 ||Gislaveds SK ||Division 1 ||18 ||19 ||12 ||31 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||Skövde IK ||Division 1 ||7 ||3 ||1 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Oilers de Tulsa ||LCH ||23 ||8 ||12 ||20 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Redhawks de Carstairs || Chinook HL || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Braehead Clan || EIHL || 20 || 4 || 13 || 17 || 22 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || Dundee Stars || EIHL || 57 || 35 || 43 || 78 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Dundee Stars || EIHL || 40 || 12 || 16 || 28 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Eagles d'Innisfail || Chinook HL || 17 || 9 || 14 || 23 || 8 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en février 1982
Naissance à Regina
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Barracudas de Jacksonville
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Condors de Bakersfield (WCHL)
Joueur du Braehead Clan
Joueur des Dundee Stars